Koi No Yokan — сьомий студійний альбом американського альтернативного метал-гурту Deftones, виданий 12 листопада 2012 року, лейблом Reprise Records.

Список композицій

Відгуки критиків

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми Deftones